Puhk ist der Familienname von:

 Joakim Puhk (1888–1942), estnischer Unternehmer und Politiker
 Voldemar Puhk (1891–1937), sein Bruder, estnischer Unternehmer und Diplomat

Siehe auch: Puk